Петлалсинго има више значења:

 Општина Петлалсинго (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Петлалсинго (Петлалсинго, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику